Manuel de Macedo pode referir-se a:
 Joaquim Manuel de Macedo, médico e escritor brasileiro;
 Manuel Maria de Macedo, pintor português.